Семён Иванович Бельский — литовский удельный князь, третий сын Ивана Владимировича Бельского. Старший брат московского боярина Фёдора Ивановича Бельского. Родственник и подручник великого князя литовского Александра Казимировича (1492—1506). В 1499 году Семен Бельский перешел на службу к Великому князю Московскому Ивану III Васильевичу.

В 1499 году Семён Бельский «бил челом» великому князю московскому Ивану III Васильевичу, с просьбой принять на службу со своей вотчиной — городом Белый на Смоленщине. Великий князь московский Иван III охотно принял его, хотя это и нарушало условия договора с Великим князем Литовским Александром. Иван известил о переходе Александра, мотивировалось явное нарушение договора давлением, которые испытывали православные со стороны римско-католической церкви. Сам князь Семён Иванович Бельский также отправил великому князю литовскому Александру послание с отказом от присяги. Примеру князя Бельского последовал его тезка Семён Иванович, князь Стародубский и Василий Иванович Шемячич, князь Новгород-Северский. Таким образом на сторону Москвы перешел обширный район юго-западной России и левобережной Украины (в современных терминах). Эти переходы пограничных удельных князей вызвали новую русско-литовскую войну. В результате трехлетней войны в марте 1503 года в Москве было подписано перемирие, по условиям которого все перешедшие на русскую сторону территории и их владельцы оставались за Москвой, хотя Литва и не признала законность этого перехода. (Поэтому договор был не о мире, а о перемирии). Князь Семен Иванович Бельский скончался, не оставив после себя потомства.

Примечание 
В Русском биографическом словаре А. А. Половцева допущена явная ошибка: в статье о князе С. И. Бельском ему приписаны владения его тезки, князя Стародубского Семёна Ивановича, из рода Можайских.

Бельские 

</center>

Источники 
 А. А. Зимин. Россия на рубеже XV—XVI столетий (Очерки социально-политической истории).

Литература 
 
 

Персоналии по алфавиту
Семён Иванович Бельский